|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2014 vond plaats van 14 tot en met 20 juli 2014 in de Turkse stad Istanboel. Het was de achtste editie van het toernooi, na een pauze van drie jaar (2011–2013) waarin Istanboel de plaats van handeling was voor de WTA Tour Championships. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Anastasia Pavljoetsjenkova, die sinds 2010 titelhoudster was, kwam haar titel niet verdedigen. Zij koos voor deelname aan het gelijktijdig plaatsvindende toernooi in Båstad.

Het eerste reekshoofd, Caroline Wozniacki uit Denemarken, die met een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Italiaanse Roberta Vinci in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toer­nooi van Istanboel op haar naam te schrijven. Het was haar 22e WTA-titel, de eerste van 2014.

De Belgische Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Degenen die sinds 2010 titelhoudsters waren, Eléni Daniilídou en Jasmin Wöhr, hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Iryna Boerjatsjok en Alla Koedrjavtseva, sneuvelde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Misaki Doi / Elina Svitolina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Oksana Kalasjnikova en Paula Kania in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Doi had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Svitolina geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Istanboel 2014
Istanboel